Nationale Alliantie (Nederland), een rechtsradicale Nederlandse politieke partij die bestond van 2003 tot 2007
Nationale Alliantie (Bulgarije), een Bulgaarse voormalige politieke alliantie van (centrum-)rechtse politieke partijen
Nationale Alliantie (Sint Maarten), een politieke partij in het land Sint Maarten